José – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Giuseppe
Jose – album di J Balvin del 2021
1423 Jose – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
José